E (стилизовано как Ǝ) — видеоальбом американского рэпера Эминема, выпущенный 19 декабря 2000 года в форматах DVD и VHS на лейбле Aftermath / Interscope Records. Он состоит из семи музыкальных клипов из The Slim Shady LP и The Marshall Mathers LP, видеоролика съёмок клипа «Stan», короткого фильма под названием «The Mathers home» и скрытого видео «Shit on You» с альбома D12 Devil’s Night. Ǝ достиг 5-го места в чарте Billboard Music Video Sales и был сертифицирован дважды платиновым Британской ассоциацией производителей фонограмм.

Список композиций

Чарты

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 
 Страница IMDB

Сборники 2000 года
Видеоальбомы 2000 года
Видеоальбомы Эминема